Rundbau steht für:
Rotunde, Bauwerksform mit einem kreisförmigen Grundriss
Rundbau (Kaiserslautern)
PKO-Rundbau in Warschau